Сергей Серебренников: Серебренников, Сергей Анатольевич (род. 1974) — белорусский футболист.
 Серебренников, Сергей Александрович (род. 1976) — украинский и российский футболист.

Примечания